Smaragdesthes africana — вид африканских жуков из подсемейства бронзовки семейства Пластинчатоусые.

Описание 
Африканская изумрудная бронзовка обычно длинной 20—25 мм. Этот вид является самым распространенным в роде Smaragdesthes. Удлиненное тело с различными оттенками переливающегося от зелёного через коричневый до синего цвета, в зависимости от освещённости и подвида. Жуки легко размножаются, развиваются из куколки до 5 месяцев.

Распространение 
Этот вид встречается встречается в: Демократической Республике Конго, Уганде, Танзании, Кот-д’Ивуар, Гана, Того.

Подвиды 
 Smaragdesthes africana africana (Drury, 1773)
 Smaragdesthes africana camerunica (Moser, 1910)
 Smaragdesthes africana insularis (Schauer, 1941)
 Smaragdesthes africana kilimana (Kolbe, 1907)
 Smaragdesthes africana massaica Allard, 1991
 Smaragdesthes africana meridionalis (Schürhoff, 1935)
 Smaragdesthes africana mutica (Harold, 1878)
 Smaragdesthes africana nigritarsis (Schürhoff, 1935)
 Smaragdesthes africana oertzeni Kolbe, 1895
 Smaragdesthes africana opalina Allard, 1991
 Smaragdesthes africana pembana Allard, 1991
 Smaragdesthes africana smaragdina (Voet, 1779)
 Smaragdesthes africana sodwana Allard, 1991
 Smaragdesthes africana subsuturalis (Kraatz, 1891)
 Smaragdesthes africana tschindeana (Schoch, 1898)
 Smaragdesthes africana umtaliensis (Schauer, 1941)
 Smaragdesthes africana viridis (Kolbe, 1897)

Галерея

Список литературы 
 biolib.
 Универсальный Биоиндекс.
 Каталог.

Ссылки 
 Бронзовки.
 Фото .

Бронзовки
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1773 году